Turken, mensen die een Turkse achtergrond dan wel wortels in Turkije hebben
 Turkse volkeren, volken die een taal spreken die geplaatst wordt onder de familie van Turkse talen
 Vroeger bij uitbreiding ook de aanduiding voor moslim en ook wel voor moor

Geografie
 Turks- en Caicoseilanden, eilandengroep in de Caraïben
 Grand Turk, eiland in de Caraïben, onderdeel van bovenstaande eilandengroep

Naam
 Turk (naam), Nederlandse familienaam
 Önder Doğan, Nederlands-Turks rapper, ook bekend als Önder, Turk en Murda Turk
 Philippe Liégeois, Belgisch striptekenaar die publiceert onder de naam Turk
 Raymond Westerling, Nederlands militair commandant in Nederlands-Indië, bijgenaamd de Turk
 Rifaat Turk, Israëlisch voetballer en politicus
 'Abd al-Hamīd ibn Turk, Arabisch wiskundige
 Alex Turk, Nederlands striptekenaar

Overig
 Draaiorgel de Turk, Nederlands draaiorgel
 Turk (schaakmachine), (frauduleuze) 18e-eeuwse schaakmachine
 Turk (scheldwoord), pejoratief gebruik van het woord Turk
 Turkse knoop, decoratieve knoop